Luppi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d’origine italienne :
 Federico Luppi (1936-2017), un acteur argentin ;
 Gianluca Luppi (1966 -), un joueur et entraîneur italien de football ;
 Jean-Pierre Luppi (1941 -), un homme politique français.

Patronyme italien